vele schepen, molens en plantages, waaronder:
Molens:
De Goede Verwachting (Amsterdam), een in 1906 afgebroken chocolademolen
De Goede Verwachting (Chaam), een voormalige molen in Chaam
De Goede Verwachting (Delfshaven), een in 1863 verbrande papiermolen
Huizen:
De Goede Verwachting (Maasland), een voormalige winkel
Waterschap
De Goede Verwachting (waterschap), voormalig waterschap in Groningen
Schepen:
De Goede Verwachting (skûtsje), een skûtsje uit Sloten
De Goede Verwachting (Groninger boltjalk), een tjalk uit 1922
 Plantages:
 De Goede Verwagting (Beneden-Saramacca), een plantage in Suriname
 De Goede Verwagting (Kanaal van Saramacca), een plantage in Suriname
 De Goede Verwagting (Motkreek), een plantage in Suriname
 Goede Verwachting (Paramaribo), een stadsdeel in het zuiden van Paramaribo
 Bedrijf:
De Goede Verwachting (Workum), een voormalige zuivelfabriek in Workum
 Verhaal:
De Goede Verwachting (Nahar), een verhaal van Henna Goudzand Nahar